„Слатина“ е квартал на София намиращ се в близост между кв. „Гео Милев“, кв. „Редута“, кв. „Христо Ботев“. Разстоянието от центъра до кв. Слатина е късо. В близост до квартала са гара „Подуяне“, Летище София.

В кв. Слатина се намира Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ София, 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, също така и 148-ОУ „Л. Милетич“ и 109 ОУ „Христо Смирненски“. Зала „Фестивална“, стадион „Академик“, ПГТ „Макгахан“, в близост се намира и стадион „Георги Аспарухов“. Жилищните сгради са предимно едропанелни (от серии Бс-69-Сф, Бс-2-69 и Ос-68-Гл) и ЕПК. Има много паркове и градинки за разходки и отдих както и много места за забавления.

Според специалисти, занимаващи се с произхода на имената (ономасти) името Слатина означава 'солен извор'.

История 

На левия бряг на минаващата през квартала Слатинска река се намират останки от Неолитно селище в Слатина, заемало площ от около 80 декара.

По костни останки от ранно-неолитното селище отпреди около 8000 г. от палеоорнитолога проф. Златозар Боев са установени 8 вида диви птици, обект на лов – ням лебед (Cygnus olor), малка белочела гъска (Anser erythropus), северен мишелов (Buteo lagopus), сив жерав (Grus grus), голяма дропла (Otis tarda), малка дропла (Tetrax tetrax), гривяк (Columba palumbus) и сива врана (Corvus cornix).

До 1961 година Слатина е село, разположено на изток от София. С указ от 9 ноември 1961 г. то е слято със София.

Градски транспорт

Автобусни линии 
Автобусна линия: 1 

Автостанция Гео Милев - село Кокаляне

Автобусна линия: 3 

Автостанция Гео Милев - село Долни Пасарел

Автобусна линия: 5

Автостанция Гео Милев - село Долни Лозен

Автобусна линия: 11

Автостанция Гео Милев - ж.к. Овча купел 2

Автобусна линия: 75

Автостанция Гео Милев - Орлов мост

Автобусна линия: 404

АП Дружба - Централна гара

Електробусни линии 
Електробусна линия: 6

Автостанция Гео Милев - село Герман

Електробусна линия: 9

Автобаза Искър - Ул. Ген. Гурко

Електробусна линия: 123

Автостанция Гео Милев - лифт Симеоново

Бележки

Външни препратки 
 Столична община. Район Слатина

Район Слатина
Квартали и жилищни комплекси на София
Исторически села в област София